Санато́рный прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Санаторный проезд — проезд в Мытищах.
 Санаторный проезд — проезд в Пензе.
 Санаторный проезд — проезд в Саратове.